Рельєф — сукупність нерівностей на земній поверхні.
 Техногенний рельєф — рельєф, утворений в результаті промислової діяльності людини.
 Рельєф — скульптурне зображення на площині.
 Рельєф (феодальний платіж) — феодальний платіж, що сплачувався спадкоємцем лицарського лену своєму сеньйору під час вступу у спадщину.